Augusti kan betyda:

 Augusti – en månad,
Augustibuller – årlig musikfestival i Lindesberg i augusti
Månsken i augusti – en låt av Lena Philipsson 1994
Augustipäron – en päronsort
Bokförlaget Augusti – svenskt bokförlag
Augusti – finlandssvensk titel på en finsk dramafilm från 1956 i regi av Matti Kassila, se Skördemånad (film)